Carl Gonzenbach ist der Name folgender Personen:

* Carl Arnold Gonzenbach (1806–1885), Schweizer Maler, Kupferstecher und Zeichner
 Carl August Gonzenbach (1779–1851), Schweizer Politiker